Кальчук Іван Сергійович (* 1991) — російський футболіст, захисник.
 Кальчук Оксана Віталіївна — начальник Військово-медичного клінічного центру міста Одеса Державної прикордонної служби України, полковник медичної служби, заслужений працівник охорони здоров'я України

Примітки